Maourey steht für:

 Maourey (Karma), Dorf in der Gemeinde Karma in Niger
 Maourey (Niamey), Stadtviertel von Niamey in Niger
 Maourey (Dorf in Tondikandia), Dorf in der Gemeinde Tondikandia in Niger
 Maourey (Weiler in Tondikandia), Weiler in der Gemeinde Tondikandia in Niger
 Maourey (Dorf in Tondikiwindi), Dorf in der Gemeinde Tondikiwindi in Niger
 Maourey (Weiler in Tondikiwindi), Weiler in der Gemeinde Tondikiwindi in Niger

Siehe auch:
 Maurey